Xiang puede aludir a:

 Río Xiang (湘), en Hunan, China.
 Idioma xiang (chino: T:湘語/S:湘语), una subdivisión del chino.